Чепинога — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чепинога, Виталий Михайлович (род. 1969) — украинский политик, блогер, действующий народный депутат Украины.
 Чепинога, Павел Иосифович (1912—1963) — командир эскадрильи, капитан, Герой Советского Союза.